Odessa kan henvise til flere artikler:

 Odessa – en ukrainsk havneby ved Sortehavet.
 ODESSA – en nazistisk organisation oprettet af SS-officerer ved 2. verdenskrigs slutning.
 Odessa, Texas – en by i Texas i USA.